Le mot  est un synonyme de . Il peut aussi correspondre à :
 une série de jeux vidéo éditée par Sega : Shinobi ;
 Shinobi, premier épisode de la série sur borne d'arcade en 1987 ;
 Shinobi (ou The GG Shinobi au Japon), premier épisode de la série sur console portable en 1991 ;
 Shinobi, un épisode de la série sur PlayStation 2 en 2002 ;
 Shinobi, un épisode sur Nintendo 3DS en 2011 ;
 un roman japonais : Shinobi (Koga Ninpo Cho) ;
 un film japonais : Shinobi, réalisé par  ;
 un super-vilain créé par Marvel Comics : Shinobi Shaw ;
 un des noms de ring du catcheur Allen Sarven.